El Castillo kan syfta på:

Colombia 

 El Castillo (kommun i Colombia, Meta, lat 3,58, long -73,96), 
 El Castillo (ort i Colombia, Meta, lat 3,56, long -73,79),

Mexiko 

 El Castillo, Veracruz, ort, 
 El Castillo, Guanajuato, ort, Apaseo el Grande, 
 El Castillo, Michoacán de Ocampo, ort, Queréndaro, 
 El Castillo, Oaxaca, ort,

Nicaragua 

 El Castillo (Nicaragua), kommun i departementet Río San Juan, 
 El Castillo de La Concepción, ort i kommunen El Castillo